Jeroboam – imię dwóch królów Izraela (państwa północnego):
 Jeroboam I – pierwszy król Izraela (931–910 p.n.e.)
 Jeroboam II – trzynasty król Izraela (782–753 p.n.e.)